Камени Мост може бити:

 Камени Мост (Нове Замки), насељено мјесто у округу Нове Замки, Њитрански крај, Словачка Република
 Камени Мост (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република